Moritzburg steht für:

 Moritzburg (Sachsen), Gemeinde im Landkreis Meißen
 Moritzburg (Halle (Saale)), Bauwerk in Halle (Saale)
 Schloss Moritzburg (Sachsen), Jagdschloss in Moritzburg bei Dresden
 Schloss Moritzburg (Zeitz), Schloss in Zeitz, Burgenlandkreis
 Landgestüt Moritzburg der Länder Sachsen und Thüringen

Siehe auch:
 Moritzschlösschen in  Wallerstein, Landkreis Donau-Ries
 Moritzberg